Cratere Helmholtz – cratere lunare
 Cratere Helmholtz – cratere su Marte